Amerikai Egyesült Államok
 Long, település Washington állam Columbia megyéjében
 Franciaország
 Long, település Somme megyében
 Szlovákia
 Long, község az Eperjesi kerület Felsővízközi járásában

Nevek
 Long, családnév